Лома Круз има више значења:

 Лома Круз (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Круз (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Круз (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику